Масс-старт на 30 километров в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошёл 27 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:30 до 13:15 по местному времени (UTC-8). Спортсменки прошли шесть кругов по 5 километров, причём по окончании каждого круга имели возможность сменить лыжи (всего не более трёх раз).

Из призёров гонки на 30 км на Олимпиаде 2006 года в Турине в соревнованиях принимала участие Юстина Ковальчик, в Турине занявшая третье место (проиграв финишный спурт на последних метрах).

До отметки 20 км лидирующая группа состояла из 12 спортсменок. После четвёртого круга (20 км) Ковальчик и Марит Бьёрген, выигравшая до этого три дисциплины, отправились в боксы сменить лыжи, и лидировавшая Кристин Стёрмер-Стейра воспользовалась этим, чтобы попытаться уйти в отрыв. И Бьёрген, и Ковальчик отреагировали на это, и лидирующая группа распалась. Затем в отрыв попыталась уйти Марит Бьёрген, догнавшая Юстину Ковальчик. Они шли вместе до финиша, несколько попыток Ковальчик уйти в отрыв были безуспешными, и на финише Ковальчик в последний момент обошла Бьёрген. Борьба за третье место также началась на пятом круге. К отметке 25 км вместе пришли Стёрмер-Стейра и Айно-Кайса Сааринен, за которыми на некотором расстоянии держались Эви Захенбахер-Штеле, Тереза Йохёуг, Шарлотт Калла и Масако Исида. В этой ситуации Сааринен сменила лыжи, пропустив вперёд всех конкуренток, однако на новых лыжах она смогла достать их и уйти в отрыв, завоевав бронзовую медаль. Для Сааринен это первая индивидуальная олимпийская медаль, для Ковальчик — первая золотая.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты  
 
 Три десятых в пользу Ковальчик — «Спорт-Экспресс», 28 февраля 2010